Baldwin von Bremen ist der Name folgender Personen:
 Balduin I. von Bremen († 1178), Erzbischof von Bremen
 Baldwin II. (Bremen) (vor 1419–1441), Erzbischof von Bremen